

Geografia 
 Asi – fiume del Libano e della Siria

Sigle 
 Accademia scacchistica italiana
 Acceleration Severity Index
 Africa Settentrionale Italiana
 Agenzia spaziale iraniana
 Agenzia spaziale israeliana
 Agenzia Spaziale Italiana
 Associazioni sportive sociali italiane
 Area dei servizi informatici
 Area sviluppo industriale
 Archivio storico italiano
 Associazione sanitaria internazionale
 Associazione scrappers Italia
 Asynchronous Serial Interface
 Automotoclub Storico Italiano, registro italiano delle auto storiche
 Articolazione Servizi Innovativi
 Austrian Standards International

Codici 
 ASI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Georgetown Wideawake (Ascensione)
 asi – codice ISO 639-3 della lingua buruwai

Religione 
 Asi – gruppo di divinità principale della mitologia nordica, adorate dai seguaci del paganesimo germanico e del moderno etenismo